

Wydarzenia 

 Tyberiusz podbił Germanię.

Urodzili się 
 Wang (chiń. 王皇后), znana jako cesarzowa Xiaoping (孝平皇后), cesarzowa chińska (zm. 23)

Zmarli 
 27 listopada – Horacy, poeta rzymski (ur. 65 p.n.e.)
 Mecenas, rzymski polityk i patron artystów (ur. 70 p.n.e.)